Het ATP-toernooi van Memphis 2017 (met de officiële naam Memphis Open) vond plaats van 13 tot en met 19 februari 2016. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.

Enkelspel 
Kei Nishikori was de titelverdediger, maar besloot deel te nemen aan een ander toernooi.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigers zijn de Pool Mariusz Fyrstenberg en de Mexicaan Santiago González, maar ze besloten om dit jaar niet deel te nemen.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Memphis
ATP-toernooi van Memphis